Léon Blum a été appelé à former trois gouvernements :
 un premier gouvernement entre  et  ;
 un deuxième, moins d'un an plus tard, de  à  ;
 puis un troisième gouvernement, après la guerre,  et .